Яманлар — турецкий топоним. Может означать:

 Яманлар — горный хребет.
  — деревня в районе Измир в иле Измир.
  — деревня в районе Герджюш в иле Батман.